Ifigenia Cruel puede referirse a:

 Ifigenia Cruel, poema dramático de Alfonso Reyes escrito en 1924;
 Ifigenia Cruel, una ópera de Roberto Téllez Oropeza compuesta en 1976;
 Ifigenia Cruel, ópera de Leandro Espinosa compuesta en 1989.